Anton Velušček je lahko:

 Anton Velušček (1912-1944/45), narodni heroj
 Anton Velušček (*1965), arheolog